Silkeborg IF is een Deense voetbalclub uit de stad Silkeborg. De club werd op 26 april 1917 opgericht en speelt de thuiswedstrijden in het JYSK Park. De club heeft een rijk verleden in de Superliga. De traditionele kleuren van Silkeborg IF zijn rood en wit, al bevat het logo vooral blauw.

Geschiedenis 
In 1987 promoveerde de club voor het eerst naar de hoogste klasse en werd daar kampioen in 1994. Silkeborg IF behaalde op 24 mei 2001 voor de eerste keer in de clubhistorie de Deense beker. De ploeg met ex-PSV'er Godwin Attram in de gelederen versloeg AB Kopenhagen met maar liefst 4-1. Doelpunten van Brian Pedersen, Thomas Poulsen en clubtopscorer Henrik Pedersen (tweemaal) zorgden na rust voor de ommekeer. Voor Silkeborg was het pas de tweede hoofdprijs in de 84-jarige geschiedenis van de club.

In 2003 degradeerde de club voor het eerst maar kon na één seizoen al de terugkeer naar de hoogste divisie vieren. In 2007 volgde een nieuwe degradatie. Na twee seizoenen promoveerde de club weer. Na vier seizoenen moest de club opnieuw een stap terug doen naar de Deense eerste divisie, maar kon de afwezigheid beperken tot één seizoen.

Erelijst 
Nationaal
Superliga 
 1994
1. Division 
 2004, 2014, 2019Landspokalturnering 
 2001InternationaalUEFA Intertoto Cup 
 1996

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

 Silkeborg in Europa Uitslagen vanuit gezichtspunt Silkeborg IF

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers 
 Lars Bastrup (1973–1974)
 Kasper Dolberg (2010–2015)
 Jim Larsen (2007–2009)
 Steven Morrissey (2012–2013)
 Einar Rossbach (1994–1995)

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Silkeborg IF uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Christian Holst degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Silkeborg IF in totaal 35 keer uit voor het Faeröerse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sport in Silkeborg